Neleus (griechisch ) steht für:

 Neleus (Sohn des Koriskos), griechischer Philosoph 
 Neleus (Dichter), griechischer Dichter 

in der griechischen Mythologie:
 Neleus (Sohn des Poseidon), Sohn des Poseidon und der Tyro, König von Pylos
 Neleus (Sohn des Kodros), Sohn des Kodros, Gründer von Milet

Sonstiges:
 (136557) Neleus, Asteroid
 Neleus (Fluss), antiker Fluss auf Euböa

Siehe auch:
 Neileus